Osoby:
 Elle Macpherson − australijska modelka
 Ian Macpherson − brytyjski prawnik i polityk, minister
 James Macpherson − szkocki poeta

Inne:
 Klan Macpherson − szkocki klan